17 o diecisiete puede referirse a:

El número natural diecisiete.
El año 17 d. C.
El año 17 a. C.
 17, telenovela juvenil chilena.
 Diecisiete, película española de 2019.
 17 (2007), álbum de Motel.
 17 (2017), álbum de XXXTentacion.